Gárdonyi ist der Familienname folgender Personen:

 Géza Gárdonyi, ungarischer Schriftsteller
 Zoltán Gárdonyi, ungarischer Komponist, Musikwissenschaftler, Kirchenmusiker und Pädagoge
 Zsolt Gárdonyi, ungarischer Komponist, Organist und Musiktheoretiker